Raoellidae — вымершее семейство пальцеходящих парнокопытных из клады Whippomorpha. Ранее это семейство включали в состав Helohyidae. Окаменелости найдены в эоценовых слоях Южной и Юго-Восточной Азии.

Исключительно хорошо сохранившийся скелет Indohyus из Кашмира говорит о том, что раоэллиды были «недостающим звеном» для реконструкции эволюции китообразных — сестринской группой для примитивных предков китов. Все прочие парнокопытные являются родственниками этих двух групп. Показатели δO18 и остеосклеротические кости указывают на то, что внешне напоминавший енота Indohyus, хотя и обитал главным образом в воде, но показатели δC13 говорят, что редко питался пищей водного происхождения. Авторы предполагают, что это свидетельствует о переходной ступени от наземного к водному образу жизни (что произошло при эволюции китов).

Таксономия 
 Raoella:
 Raoella dograi;
 Haqueina:
 Haqueina haquei;
 Indohyus:
 Indohyus indirae;
 Indohyus major;
 Kunmunella:
 Kunmunella kalakotensis;
 Kunmunella transversa;
 Metkatius:
 Metkatius kashmiriensis;
 Khirtharia:
 Khirtharia aurea;
 Khirtharia dayi;
 Khirtharia inflatus.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 

Вымершие Whippomorpha
†